Voorhies ist der Name folgender Orte:

 Voorhies (Illinois)
 Voorhies (Iowa)
 Voorhies (Louisiana)
 Voorhies (Tennessee)

Voorhies ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Voorhies (1829–1913), US-amerikanischer Politiker
 Lark Voorhies (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Voorhees
 Voorhis